Ел Галерон има више значења:

 Ел Галерон (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Галерон (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Галерон (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику